Зеґже — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства.
 Зеґже-Поморське — село в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства.
 Зеґже-Полудньове — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства.